

Geografia Niemiec 
 Udenheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Alzey-Worms
 Udenheim – dawna nazwa Philippsburga